Hirth kan syfta på:

Hirth Motoren – tysk flygmotorfabrik grundad av Hellmuth Hirth 1927.
Göbler-Hirthmotoren – tysk motortillverkare bildat genom Hans Göblers uppköp av Hirth Motoren 1974.